Peter Krasemann ist der Name folgender Personen:

* Peter Krasemann (Unternehmer), deutscher Immobilienunternehmer und Sportfunktionär 
 Peter Krasemann (Politikwissenschaftler) (* 1947), deutscher Politik- und Wirtschaftswissenschaftler